Melisso pode referir-se a:

Melisso de Creta - uma figura mitológica;
Melisso de Samos - a figura histórica.

Desambiguação